Joe Preston (album) – album grupy The Melvins
 Joe Preston (muzyk) – amerykański muzyk, basista, były członek The Melvins
 Joe Preston (polityk) – kanadyjski polityk

Zobacz też